Le district de Braunau am Inn est une subdivision territoriale du Land de Haute-Autriche en Autriche.

Géographie

Relief

Lieux administratifs voisins

Économie et infrastructures

Communes 
Le district de Braunau am Inn est subdivisé en 46 communes :

 Altheim
 Aspach
 Auerbach
 Braunau am Inn
 Burgkirchen
 Eggelsberg
 Feldkirchen bei Mattighofen
 Franking
 Geretsberg
 Gilgenberg am Weilhart
 Haigermoos
 Handenberg
 Helpfau-Uttendorf
 Hochburg-Ach
 Höhnhart
 Jeging
 Kirchberg bei Mattighofen
 Lengau
 Lochen
 Maria Schmolln
 Mattighofen
 Mauerkirchen
 Mining
 Moosbach
 Moosdorf
 Munderfing
 Neukirchen an der Enkach
 Ostermiething
 Palting
 Perwang am Grabensee
 Pfaffstätt
 Pischelsdorf am Engelbach
 Polling im Innkreis
 Rossbach
 Sankt Georgen am Fillmannsbach
 Sankt Johann am Walde
 Sankt Pantaleon
 Sankt Peter am Hart
 St. Radegund
 Sankt Veit im Innkreis
 Schalchen
 Schwand im Innkreis
 Tarsdorf
 Treubach
 Überackern
 Weng im Innkreis

Notes et références

Voir aussi 
 Vallée de l'Inn (unité spatiale)

Liens externes 

Braunau am Inn
Braunau am Inn